Amiche nemiche (Girl Friends – Freundschaft mit Herz) – serie televisiva tedesca trasmessa dal 1995 al 2005
Amiche nemiche (GCB) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2012
Amiche nemiche (Death Clique) – film del 2014 diretto da Doug Campbell
Nemiche amiche (Stepmom) – film del 1998 diretto da Chris Columbus